Каренни:

 Кая — один из народов Мьянмы, также именуемый «каренни» и «красные карены».
 Каренни — язык кая, краснокаренский язык.